Correns  o Correnç , municipi francès al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Carl Correns (1864 - 1933), botànic i genetista alemany